Ernst Perabo (1845–1920), compositeur et pianiste américain ;
 Piper Perabo (née en 1976), actrice américaine.